Horsholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Horsholm, del av Töftö, Vårdö, Åland, 
 Horsholm, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Horsholm (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Horsholm (vid Kivimo, Houtskär), Åboland, 
 Horsholm (vid Saverkeit, Houtskär), Åboland, 
 Horsholm, Pargas, Åboland,

Se även
Horsholmen
Horsten

Robotskapade Finlandförgreningar